Ла Уерта Гранде има више значења:

 Ла Уерта Гранде (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Уерта Гранде (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Уерта Гранде (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уерта Гранде (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Уерта Гранде (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику